bevriezen, het stollen van vloeibaar water
 bevriezing (waterloop), het bevriezen van waterlopen en de duur van de bevriezing
 vorst (weer), een weersverschijnsel dat optreedt wanneer water bevriest
bevriezing (medisch), weefselschade door sterke koude
cryonisme, het invriezen van klinisch dode mensen
invriezen, een methode om te conserveren, zie conserveren (voedsel)
Bevriezen (middelen), een blokkering van (financiële) middelen

Zie ook 

 Vriezen